Вест-Джефферсон:

 Вест-Джефферсон — містечко у штаті Алабама, США
 Вест-Джефферсон — село у штаті Огайо, США
 Вест-Джефферсон — містечко у штаті Північна Кароліна, США